Кнюпфер () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Кнюпфер, Бенеш (1844—1910) — чешский художник.
 Кнюпфер, Мориц Георгиевич — российский морской офицер, капитан 1-го ранга.
 Кнюпфер, Николаус (1603—1660) — немецкий живописец.
 Кнюпфер, Пауль (1865—1920) — немецкий певец (бас).
 Кнюпфер, Рудольф Егорович (1831—1900) — эстонский архитектор, гражданский инженер.